Pielke ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Pielke (* 1963), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Pilke